Il doppio del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Frana e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e Diego Nargiso 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Marc-Kevin Goellner /  Diego Nargiso (finale)
 Francisco Montana /  Bryan Shelton (quarti di finale)

 Nicolás Pereira /  David Rikl (semifinali)
 Donald Johnson /  Jack Waite (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 1995
ATP Tour 1995